Кильдибеков () — это фамилия:

 Кильдибеков, Рустем Ахмедович (род. 1934) — советский и российский художник.

 Кильдибекова, Мария Семёновна (1932—2017) — советская и российская художница.
  (род. 1949) — советский и российский кардиолог.
  (1939—2015) — советский и российский лингвист.